La Beta Ethniki 1978-1979 è la 20ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1979-1980
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1979-1980

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1979-1980
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1979-1980

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1978
Calcio nel 1979